Nienburg (niederdeutsch, entspricht hochdeutsch Neuenburg) heißen:

 Nienburg/Weser, Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen
 Nienburg (Saale), Stadt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 das Kloster Nienburg, ein ehemaliges Kloster in Nienburg an der Saale
 Burg Nienburg, eine ehemalige Burganlage in Ostenfelde im Kreis Warendorf
 Nienburg (Altencelle), ehemalige Siedlungs- und Befestigungsanlage aus der Bronze- und Eisenzeit sowie des Hochmittelalters
 Nienburg (A 1416), ein Versorger der Lüneburg-Klasse

Nienburg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ludwig Fischer-Nienburg (1891–1990), deutscher Maler

Siehe auch:
 Nimburg
 Nivenburg
 Niwenburch
 Nienborg (Begriffsklärung)